18 Pułk Artylerii Lekkiej – II RP
 18 Pułk Artylerii Polowej (2 Brandenburski) – Cesarstwo Niemieckie